Amalfi bezeichnet:

 Amalfi, italienische Kleinstadt und Namensgeberin der Amalfiküste
 Herzogtum Amalfi, Republik bzw. Herzogtum im 10. und 11. Jahrhundert mit der Hauptstadt Amalfi

 Amalfi (Kolumbien), Gemeinde in Kolumbien (Departamento de Antioquia)
 Amalfi (Schiff, 1908), Panzerkreuzer der Pisa-Klasse der Regia Marina

 Amalfi Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Atlantis Amalfi CS 1800, Filmauto

Amalfi ist der Familienname von:
 Carlo Amalfi (1707–1787), italienischer Maler